Saint-Pancrace (Dordogne) – francuska gmina w regionie Akwitania
 Saint-Pancrace (Sabaudia) – francuska gmina w regionie Rodan-Alpy